Für Elise, Beethoven a-moll bagatellje
 Für Elise, Szabó Magda regénye
 Für Elise, Quentin Tarantino Django elszabadul'' című filmjében szereplő dal